Lucas Digne (Meaux, 1993), futbolista professional francès 
 Digne-les-Bains, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença 
 La Digne-d'Aval, municipi del departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 La Digne-d'Amont, municipi del departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Districte de Digne-les-Bains